Chilga, autre nom de Aykel, une ville de la région Amhara ;
 Chilga, ancien awraja de la province du Bégemeder dont Aykel était la capitale administrative jusqu'en 1995 ;
 Chilga, actuel woreda dont Aykel est le chef-lieu et la plus grande ville.